Трка на 3.000 метара са препрекама за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 13. и 15. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 није бранила Јулија Зарипова из Русије због суспензије руских атлетичара са Летњих олимпијских игара 2016.

Земље учеснице 
Учествовале су 52 такмичарки из 32 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016.)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки на 3.000 метара са препрекама 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи., 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење у квалификација је било 13. августа 2016. године у 10:05 (1), 10:21 (2) и 10:37 (3) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. За финале пласирале су се по 3 првопласиране из сваке групе (КВ) и 6 према постигнутом резултату (кв).,,

 На 2.000 м у другој квалификационој групи дошло је до гурања и падања, па су такмичарке Етенеш Диро (Етиопија), Aisha Praught (Јамајка) и Сара Луиз Треаци (Ирска), уложиле жалбу. На основу снимка трке, судије су жалбу усвојиле, а такмичаркама је дозвољено да трче у финалу.

Финале 
Такмичење у финалу је било 15. августа 2016. године у 11:05 по локалном времену.,

Биланс медаља 2008—2012. у дисциплини 3.000 м препреке за жене 
У табели су приказани освајачи медаља по земљама  у дисциплини 3.000 м препреке на олимпијским играма у женсккој конкуренцијиод првих на којима је била на програму 2008 до последљих 2016. Питање бронзане медаље са ЛОИ 2008. која је одузета због допинга још није решено.

 Појединачни биланс медаља после 3 такмичења 
У овој табели приказане су атлетичарке које су у дисциплини 3000. м препрекео освојиле више од 1 медаље.

После три такмичења није било атлетичарки које су освојиле више од једне медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-3.000 м препреке за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Летњим олимпијским играма